Liénard ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Liénard (1938–2011), belgischer Politiker
 Alfred-Marie Liénard (1869–1958), französischer Physiker und Ingenieur
 Camille Liénard (1934–2021), belgischer Bobfahrer
 Daniel Liénard de Beaujeu (1711–1755), kanadisch-französischer Offizier
 François Liénard de la Mivoye (1782–1862), französischer Naturforscher und Ichthyologe

Siehe auch:
 Lienart
 Linard